Генеральське — Крим, Алуштинська міська рада
 Генеральське — Ростовська область